Příjmení Kohen (z hebr. kohen, kněz) nesou nebo nesli:

 Amnon Kohen (* 1960) – izraelský politik
 Avišaj Kohen (* 1970) – izraelský hudebník
 Beno Kohen (1894–1975) – izraelský politik a poslanec Knesetu
 Eli Kohen (1924–1965) – izraelský špión
 Eli Kohen (politik) (* 1949) – izraelský politik a poslanec Knesetu
 Eli Kohen (1972) (* 1972) – izraelský politik a poslanec Knesetu
 Eli'ezer Kohen (* 1934) – izraelský politik a poslanec
 Gavri'el Kohen (1928–2021) – izraelský politik a poslanec Knesetu
 Ge'ula Kohenová (1925–2019) – izraelská politička a novinářka
 Chajim Kohen (1911–2002) – izraelský právník a politik
 Chajim Kohen-Meguri (1913–2000) – izraelský politik a poslanec
 Idov Kohen (1909–1998) – izraelský politik a poslanec Knesetu
 Ilana Kohen (* 1943) – izraelská politička a poslankyně
 Ja'akov Kohen – více osob, rozcestník
 Ja'el Kohen Paran (* 1973) – izraelská environmentalistka a politička
 Jehošua Kohen (1922–1986) – sionistický aktivista a atentátník
 Jicchak Kohen (* 1951) – izraelský politik a náměstek ministra financí
 Jig'al Kohen-Orgad (1937–2019) – izraelský politik
 Jochanan Kohen (1917–2013) – sionistický aktivista, izraelský politik a poslanec
 Joram Kohen (* 1962) – designovaný ředitel Šin Bet
 Josef ha-Kohen (1496–1558) – židovský lékař a historik
 Me'ir Kohen (* 1955) – izraelský politik
 Me'ir Kohen-Avidov (1926–2015) – izraelský politik a poslanec Knesetu
 Menachem Kohen (1922–1975) – izraelský politik a poslanec Knesetu
 Pinchas Kohen (1886–1956) – izraelský agronom a vychovatel
 Ra'anan Kohen (* 1941) – izraelský politik a poslanec Knesetu
 Rachel Kohen-Kagan (1888–1982) – izraelská aktivistka a politička
 Ran Kohen (* 1937) – izraelský politik a poslanec Knesetu
 Šabtaj ha-Kohen (1621–1663) – litevský a holešovský rabín a učenec
 Šalom Kohen – více osob, rozcestník
 Šlomo Kohen-Cidon (1923–2012) – izraelský politik a poslanec

Související články 
 Kohen – židovský kněz a potomek Áronův
 Kohn
 Cohen

Židovská příjmení